Die Saison 2012/13 ist die sechste Spielzeit der deutschen Basketball-Spielklasse ProB. Die ProB ist die zweite Staffel der hierarchisch strukturierten 2. Basketball-Bundesliga (2. BBL). Die reguläre Saison begann am 29. September 2012.

Modus 
Es nehmen je zwölf Mannschaften in zwei Gruppen Nord und Süd am Spielbetrieb dieser Spielklasse teil. Die reguläre Saison wird als Rundenturnier im Modus Jeder gegen Jeden () mit Hin- und Rückspiel in der jeweiligen Regionalgruppe ausgetragen. Die jeweils acht bestplatzierten Mannschaften am Ende dieser Hauptrunde spielen über Kreuz im Modus „Best-of-Three“ in den Play-offs die beiden Finalteilnehmer aus, die beide das sportliche Teilnahmerecht an der ProA für die darauffolgende Spielzeit erwerben und den Meister dieser Spielklasse ausspielen. Als Neuerung zu dieser Spielzeit wurde eingeführt, dass die jeweils vier schlechtesten Mannschaften am Ende der Hauptrunde statt in sogenannten Play-downs unter Beibehaltung der direkten Ergebnisse untereinander ein weiteres Rundenturnier mit Hin- und Rückspiel innerhalb der Regionalgruppen austragen, wobei die beiden jeweils auf den zwei untersten Tabellenplätzen rangierenden Mannschaften in die Regionalligen absteigen.

Anforderungen 
Die teilnehmenden Teams müssen unter anderem:

 in einer Halle spielen, die über 500 Sitzplätze verfügt,
 sechs Spieler im Kader haben, die im Besitz der deutschen Staatsbürgerschaft sind.

Während eines Spiels müssen pro Mannschaft immer drei deutsche Spieler auf dem Spielfeld eingesetzt werden; die deutschen Spieler sind mit einer deutschen Flagge auf den Trikots zu markieren.

Es können maximal 18 Spieler je Saison und Team eingesetzt werden. Davon müssen mindestens neun die deutsche Staatsangehörigkeit besitzen. Von den maximal zwölf je Spiel einsetzbaren Spielern müssen mindestens sechs Deutsche sein. Es gibt Doppellizenzen für Spieler der Altersklasse U24, die damit gleichzeitig in der Basketball-Bundesliga (BBL) einsetzbar sind, sowie für U22-Spieler aus den Regionalligen (und darunter). Spieler mit einer Doppellizenz zählen nicht zu den 18 maximal einsetzbaren Spielern, mit Besitz der deutschen Staatsangehörigkeit wohl aber zur nationalen Quote.

Saisonnotizen 
 Aus der ProA 2011/12 kehrten als sportlicher Absteiger die TOPSTAR Kangaroos nach einem Jahr in die Gruppe Süd zurück.
 Nach dem zwischenzeitlichen Lizenzentzug des ProA-Ligisten Giants Düsseldorf rückten die Uni-Riesen Leipzig aus der Gruppe Süd in die höhere Spielklasse nach. Der sportliche ProB-Absteiger Herzöge Wolfenbüttel aus der Gruppe Nord konnte dadurch die Klasse halten. Als Konsequenz mussten die Bayer Giants Leverkusen aus der Gruppe Nord, die in der Vorsaison mit dreizehn Mannschaften gespielt hatte, in die Gruppe Süd wechseln.
 Aufsteiger aus den Regionalligen in der Gruppe Nord waren die Citybasket Recklinghausen und das Kooperationsteam des Oldenburger Turnerbundes und der Basketballakademie Weser-Ems (BAWE), während in die Gruppe Süd die Baskets Konstanz und die Dresden Titans aufstiegen.
 Die Citybasket Recklinghausen sind der dritte Aufsteiger aus dem Kreis Recklinghausen hintereinander in die ProB, nachdem in den Vorjahren bereits der BSV Wulfen 2010 und die BG Dorsten 2011 aufgestiegen waren.
 Lindsay Hughey-Hall von den TOPSTAR Kangaroos erzielte am 17. Spieltag gegen die Giants Nördlingen beim 96:92-Heimsieg das einzige Triple-Double der regulären Spielzeit mit 24 Punkten, 11 Assists und 13 Rebounds.

Hauptrunde

Hauptrundentabellen 

* höher platziert gegenüber Mannschaften mit gleicher Bilanz wegen des besseren direkten Vergleichs
1, 2, 3 Platzierung entsprechend der Ergebnisse im direkten Vergleich zwischen mehr als zwei Mannschaften mit gleicher Bilanz
(A) = ProA-„Absteiger“ nach Rückzug / (N) = Neuling und Aufsteiger aus den Regionalligen

Statistik-Bestleistungen

Mannschaften

Individuelle Spieler 

* In der Spalte Durchschnitt wurden nur Bestwerte von Spielern berücksichtigt, die mindestens die Hälfte der Hauptrundenspiele absolviert hatten.
4 Durchschnittsbestwert wird nicht gezählt, da Poole nur zehn Spiele und Crews nur vier Spiele in der Hauptrunde absolvierte und damit weniger als die Hälfte.
5 Blake Poole (BG Dorsten) erreichte in zehn Saisonspielen sieben Double-Doubles (70 %) und einen durchschnittlichen Effektivitätswert von 25,1 und war damit geringfügig besser als Franklin.

Durchschnittliche Zuschauerzahlen 

* Die Gesamtzahlen beziehen sich auf beide Gruppen und sind in Relation gesetzt zu den durchschnittlichen Zuschauerzahlen aller Spiele der Vorsaison-Hauptrunde.

Postseason

Play-offs

Relegationsrunde

Ehrungen

Spieler des Monats 
 Oktober: Julius Coles (SG, , Schwelmer Baskets)
 November: Adonte „Josh“ Parker (PG, , Bayer Giants Leverkusen)
 Dezember: Howard Sant-Roos (SF, , SUM Baskets Braunschweig)
 Januar: Myles Hesson (PF, , Weißenhorn Youngstars)
 Februar: Robert Franklin (PF, , Citybasket Recklinghausen)
 März: Adonte „Josh“ Parker (PG, , Bayer Giants Leverkusen)

Youngster des Monats 
 Oktober: Konstantin Klein (PG, , Fraport Junior Skyliners)
 November: Till-Joscha Jönke (PG, , Weißenhorn Youngstars)
 Dezember: Anselm Hartmann (PG, , BAWE Oldenburger TB)
 Januar: Johannes Voigtmann (C, , Fraport Junior Skyliners)
 Februar: Florian Koch (SF, , Dragons Rhöndorf)
 März: Kevin Smit (PG, , BAWE Oldenburger TB)

Spieler und Trainer der Spielzeit 
Die Auszeichnungen für die Akteure des Jahres wurden Anfang Mai 2013 bekannt gegeben.
 Spieler des Jahres: Adonte „Josh“ Parker (PG, , Bayer Giants Leverkusen)
 Youngster des Jahres: Till-Joscha Jönke (PG, , Weißenhorn Youngstars)
 Trainer des Jahres: Mladen Drijenčić (, BAWE Oldenburger TB)

Siehe auch 
 Liste der deutschen Basketballmannschaften

Weblinks 
 2. Basketball-Bundesliga ProB

Quellen 

2012/13
Basketballsaison 2012/13